Grecja:
 Helikon – pasmo górskie

Inne:
 Helikon – instrument dęty blaszany
 Helikon – klub jazzowy w Krakowie
 Helikon – opera w Moskwie
 Helikon – nieistniejące kino przy ul. Długiej w Gdańsku
 Helikon-Tex – jeden z polskich producentów odzieży wojskowej

Zobacz też:
 Helicon
 Hellikon